Výraz slovo má tyto významy:

 slovo – jazyková jednotka nesoucí určitou informaci
 slovo (formální jazyky) – v teorii formálních jazyků konečná posloupnost znaků
 slovo (paměťová jednotka) – v řádu několika bitů v oblasti informačních technologií
 České slovo – noviny vydávané v letech 1907–1945 jako orgán České strany národně sociální
 Slovo – text Otokara Březiny (vydal Otakar Fiala, 1932)
 Svobodné slovo – noviny vydávané v Československu v letech 1945–1993§
 ve filmu
 Slovo (film, 1943) – švédský film z roku 1943 režiséra Gustafa Molandera
 Slovo (film, 1955) – distribuční název dánského filmu z roku 1955 s původním názvem Ordet
 Slovo (film, 1987) – československý dokument z roku 1987 režiséra Martina Valenta
 Slovo (film, 2018) – ukrajinský studentský film z roku 2018 režiséra Ihora Vysnevskeho
 Slovo (film, 2022) – český film z roku 2022 režisérky a scenáristky Beaty Parkanové

Externí odkazy